Hörnlesbach ist ein Gewässername:

 Hörnlesbach oder Hörnlebach (Breitach), linker Zufluss der Breitach aus dem Bächteletobel an der Grenze zwischen Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg und Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hörnlesbach (Heppach), Oberlauf vom Hanweiler Sattel des Heppachs (zur Rems) bei Korb, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hörnlesbach (Jauchertbach), linker Zufluss des Jauchertbach (zum Gießnaubach, zur Lindach, zur Lauter) bei Bissingen an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hörnlebach